Попов, Вениамин:
 Попов, Вениамин Викторович (род. 1942) — советский и российский дипломат.
 Попов, Вениамин Николаевич (1869—1945) — живописец, народный художник Карело-Финской ССР.
 Попов, Вениамин Степанович (1927—2010) — советский учёный, ректор Запорожского машиностроительного института.